

Persone
 Karl Theodor Fahr (1877-1945) – patologo tedesco
 Otto Fahr (1892-1969) – nuotatore tedesco
 Sarah Fahr (2001) – pallavolista italiana

Altro
 Deutz-Fahr – azienda tedesca del settore metalmeccanico
 Maschinenfabrik Fahr – società tedesca di ingegneria agraria
 SAME Deutz-Fahr – gruppo industriale metalmeccanico multinazionale con sede centrale in Italia
 Sindrome di Fahr, o morbo di Fahr – calcificazione idiopatica dei nuclei della base (telencefalo)
 Fähr – quartiere della città tedesca di Brema